El Masters de Miami 2009, també conegut com a Sony Ericsson Open 2009 és una competició de tennis jugat a les pistes del Tennis Center at Crandon Park a Key Biscayne, Florida. És l'edició 25 del torneig i està classificat com un ATP World Tour Masters 1000 en categoria masculina i WTA Premier Tournaments en categoria femenina. El torneig començà el 23 de març i finalitzà el 5 d'abril del 2009.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Enllaços externs 

 Web oficial

2009
ATP World Tour 2009
WTA Tour 2009